Галабин Пепов Боевски (, (, Кнежа, Болгария) — болгарский спортсмен-тяжелоатлет, Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, установил 6 мировых рекордов.

Спортивная биография 
Боевски стал чемпион Олимпийских Игр 2000 г. в Сиднее (69 кг) с результатами 162.5 и 196.5 кг.

Был пойман и дисквалифицирован за допинг (на 8 лет) перед Чемпионатом Мира 2003 года.

Кокаин 
В октябре 2011 года Боевски был арестован в международном аэропорту Сан-Паулу вместе со своей дочерью, теннисисткой Сарой. В двух её спортивных сумках было обнаружено 9 килограммов кокаина. В мае 2012 года Галабина признали виновным по обвинению в транспортировке наркотиков и приговорили к 9 годам и 4 месяцам колонии.

В октябре 2013, однако, экс-чемпион неожиданно вернулся в Болгарию. Как выяснилось, он был освобожден ещё в марте. Тем не менее в МИД Болгарии узнали об этом лишь по прибытии Боевски в аэропорт Софии.

Книга 
В конце декабря 2013 года в Болгарии вышла биографическая книга с мемуарами двукратного чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр 2000 года по тяжелой атлетике Галабина Боевски — «Белый пленник. Тайная история Галабина Боевски». «Я должен подняться, — подумал Галабин, — я олимпийский чемпион, а не мул!» Эти слова вынесены автором книги Огняном Георгиевым в преамбулу книги. Книга, состоящая из 152 страниц, издана и распространяется болгарским издательством «Труд».

Примечания

Ссылки 

Тяжелоатлеты Болгарии
Олимпийские чемпионы от Болгарии
Олимпийские чемпионы по тяжёлой атлетике
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Рекордсмены мира в тяжёлой атлетике
Почётные граждане Софии